Perotettix  — род цикадок из отряда полужесткокрылых.

Описание 
Цикадки размером 5-6 мм. Умеренно стройные, с округленно-треугольно выступающей вперёд головой, переход лица в темя закругленный. Олигофаги елей и пихт. В СССР 2 вида.

Примечания 

Deltocephalinae
Роды полужесткокрылых